

Re 
 Enrico II il Santo (973 o 978-1024) – re d'Italia dal 1002 al 1024, imperatore del Sacro Romano Impero e duca di Baviera. È venerato come santo
Enrico II d'Inghilterra (1133-1189) – duca di Normandia dal 1150, conte d'Angiò e del Maine dal 1151, re d'Inghilterra dal 1154 sino alla sua morte 
Enrico II di Champagne (Enrico di Blois, 1166-1197) – conte di Champagne dal 1181 alla sua morte, poi anche re di Gerusalemme dal 1192
Enrico II, duca di Svevia (Enrico VII di Hohenstaufen, 1211-1242) – duca di Svevia, e re dei Romani
Enrico II di Gerusalemme (Enrico II di Cipro, 1271-1324) – re di Cipro e di Gerusalemme
Enrico II di Castiglia (Enrico Alfonso, Enrico di Trastámara, 1332-1379) – re di Castiglia e León dal 1369 al 1379
Enrico II di Navarra (Enrico d'Albret, 1503-1555) – re di Navarra dal 1517 alla sua morte
Enrico II di Francia (Enrico II di Valois, 1519-1559) – re di Francia dal 1547 al 1559

Altri 
Enrico II il Pio (1196/1207-1241) – duca di Slesia dal 1238 al 1241
Enrico II di Baviera detto il Pacifico (951-995) – duca di Baviera dal 955 al 976 e dal 985 al 995
Enrico II, duca di Sassonia (Enrico X di Baviera, detto anche il Superbo, l'Orgoglioso o il Fiero, 1108-1139) – duca di Baviera dal 1126 al 1138 e duca di Sassonia dal 1137 al 1139
Enrico II Del Carretto (1165-1231) – marchese di Finale
Enrico II, conte di Sayn (? – 1246) – conte di Sayn dal 1202 al 1246
Enrico II di Brabante (1207-1248) – duca di Brabante dal 1235 al 1248
Enrico II – vescovo di Trento dal 1274 al 1289
Enrico II di Gorizia (1266-1323) – conte di Gorizia dal 1304
Enrico II di Borbone-Condé (1588-1646) – principe di Condé
Enrico II della Marca Orientale sassone (1103-1123) – margravio di Meißen e della Marca orientale sassone